Непту́нус — название судов.
 Нептунус (линейный корабль, 1718)
 Нептунус (линейный корабль, 1736)
 Нептунус (линейный корабль, 1758)
 Нептунус (линейный корабль, 1813)

См. также 
 Нептун (значения)